Fairville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fairville (Iowa)
 Fairville (Kalifornien)
 Fairville (Missouri)
 Fairville (New York)
 Fairville (Pennsylvania)